Stati Uniti d'America
 Newville – città della Contea di Henry, Alabama
 Newville – borough della Contea di Cumberland, Pennsylvania